Ома́ров — фамилия. Женский вариант — . Фамилия Омаров образована от мусульманского мужского имени Омар (Умар, Амар), восходящего к арабскому слову «umrys» — «жизнь», потому Омаром могли назвать мудрого старца, долгожителя. Данное имя принадлежало известному персидскому поэту, математику, астроному и философу Омару Хайяму.

Известные носители 
 Омаров, Абдул Зуберович (род. 1989) — российский дзюдоист.
 Омаров, Абдыманап Сауытбаевич — председатель Восточно-Казахстанского облисполкома (1991—1992)
 Омаров, Авадзи Саидович (1927—2007) — советский и российский судья, юрист.
 Омаров, Али Омар оглы (род. 1947) — азербайджанский государственный деятель, Генеральный прокурор Азербайджана (1993―1994).
 Омаров, Алисултан Нурмагомедович (1931—2015) — советский борец и тренер по борьбе.
 Омаров, Амангельды Искакович (1940—2007) — казахстанский ученый, специалист в области математической логики.
 Омаров, Арсен Магомедтагирович (род. 1989) — российский дзюдоист.
 Омаров, Арсланали Абдуллаевич — российский военачальник, генерал-майор.
 Омаров, Артур (род. 1988) — чешский борец греко-римского стиля.
 Омаров, Ашим Курамбаевич (род. 1929) — советский и казахстанский учёный-металлург.
 Омаров, Байтен Валиханович (1927—2013) — советский театральный режиссёр, киноактёр и педагог.
 
 
 Омаров, Газиз Омарович (1925—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Омаров, Гайнолла Омарович (1910—?) — Герой Социалистического Труда.
 Омаров, Джамал Саидович (1924—2006) — доктор биологических наук.
 Омаров, Джамалудин Омарович (род. 1945) — глава городского округа Каспийск.
 Омаров, Джумагали Омарович (1901—1975) — советский железнодорожник.
 Омаров, Диас Ильясович (1940—2020) — советский футболист.
 Омаров, Елдес (1892—1937) — общественный деятель, публицист, педагог, переводчик.
 Омаров, Жаксылык Мукашулы (род. 1980) — казахский государственный деятель.
 Омаров, Жакып Омарович (1939—1996) — казахский и советский театральный деятель, режиссёр-постановщик.
 Омаров, Ильяс Омарович (1912—1970) — нарком торговли КазССР, секретарь ЦК Компартии Казахстана, министр культуры КазССР.
 Омаров, Ислам (род. 1997) — российский боец смешанных единоборств.
 Омаров, Исмаил Аббас оглы (род. 1954) — азербайджанский журналист, государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Омаров, Кайсар Оспанович (род. 1946) — казахстанский государственный и общественный деятель.
 Омаров, Кидралы (1922—1975) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Омаров, Клышбай (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 
 Омаров, Магомедрасул Гитиномагомедович (род. 2000) — российский тхэквондист.
 Омаров, Мамаит (1905—1983) — директор совхоза «Ермаковский» Ермаковского района Павлодарской области, Герой Социалистического Труда.
 Омаров, Махмут Ильясович — советский боксёр.
 Омаров, Махмуд Омарович (род. 1965) — доктор ветеринарных наук.
 Омаров, Муса Мугутдинович (род. 1959) —  заслуженный тренер России по вольной борьбе.
 Омаров, Мухтар Далгатович — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Омаров, Наби Султан-Мурадович (род. 1968) — российский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук.
 Омаров, Нурлан Сраилевич (род. 1957) — казахстанский политический и хозяйственный деятель.
 
 Омаров, Омаркади Абдурахмангаджиевич (1936—2002) — советский и российский борец вольного стиля.
 Омаров, Сагандык (1913—1979) — Герой Социалистического Труда (1971).
 Омаров, Рустем Бейсенович (1919—1988) — казахский советский кюйши-домбрист.
 Омаров, Сапархан Кесикбаевич (род. 1968) — министр сельского хозяйства Казахстана с 2019.
 Омаров, Сейтжан (1907—1985) — советский писатель.
 Омаров, Султан-Мурад Асланович (1927—2021) — советский и российский акушер-гинеколог.
 Омаров, Тажудин Омарович (1912—2002) — секретарь Дагобкома КПСС.
 Омаров, Тельман — депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва.
 Омаров, Тукен Бигалиевич (род. 1935) — советский и казахский астроном.
 Омаров, Чупалав Алиевич — российский спортсмен, чемпион мира по армспорту.
 
 Омаров, Шарип Омарович (1948—2007) — казахский государственный и общественный деятель, музыкант.



Примечания